Фабиан Абрамович Гарин (14 октября 1895, Киев — 2 апреля 1990, Москва) — советский , редактор, фронтовой корреспондент.

Биография 
Во время Гражданской войны был ом многотиражной газеты агитпоезда Реввоенсовета Южного фронта. Окончил Киевский политехнический институт (1924). Работал в газете «Гудок». 

Участник Великой Отечественной войны. Служил в редакции газеты «На разгром врага» 29-й армии. В 1942 году был контужен. Участвовал в Калининских оборонительной и наступательной, Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычёвской операциях. С 1943 года был специальным корреспондентом газеты в 8-м гвардейском механизированном корпусе. Участвовал в Демянской операции, Курской битве, Белгородско-Харьковской, Киевской оборонительной, Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 15 июля 1944 года был ранен. Закончил войну в звании гвардии майора.

Член Союза писателей СССР с 1957 года.

Похоронен в Москве на Введенском кладбище.

Награды 
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 2 ордена Красной Звезды (04.06.1944; 21.03.1945)
 медаль «За боевые заслуги» (17.09.1942)
 медаль «За трудовое отличие» (28.10.1967)
 другие медали
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (14.10.1985)

Произведения

Проза 
 На полюс: Сб. статей и рассказов о завоевании Северного полюса / Сост. Ф. Гарин и Н. Подорольский. — М.: Молодая гвардия, 1937.
 Мастера искусств депутаты Верховного Совета СССР. Сборник материалов, опубликованных в печати за время предвыборной и выборной кампании в Верховный Совет СССР. / Сост. Е. Весенин, Фаб. Гарин. М.: Искусство, 1938. — 183 с.
 Изгнание Наполеона. М., 1948
 Командующий фронтом: Исторический роман. М., 1956
 Таинственная бутылка: Повесть. М., 1958 (В библиотеку школьника)
 Где же вы теперь, друзья-однополчане?: Записки военного корреспондента. Ярославль, 1959
 Цветы на танках: Повесть. М., 1963
 Василий Блюхер: Исторический роман: В 2 частях. М., 1963-67
 Запоздалое письмо: Историческая повесть. М., 1972
 Я любил их больше всех. М., 1973

Примечания

Ссылки 
 Ф. А. Гарин в Российском архиве

Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Киевского политехнического института
Члены Союза писателей СССР
Жители ЖСК «Советский писатель»
Похороненные на Введенском кладбище